Дворже́цкий () — польская шляхетская фамилия, род герба Могила.

Известные носители 
 Дворжецкий, Вацлав Янович (1910—1993) — советский актёр.
 Дворжецкий, Владислав Вацлавович (1939—1978) — актёр, сын Вацлава Дворжецкого.
 Дворжецкий, Евгений Вацлавович (1960—1999) — актёр, сын Вацлава Дворжецкого.
 Дворжецкий, Иван Александрович  (1903—1972) — Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Богданович-Дворжецкий, Фома Осипович (1859—1920) — русский и советский архитектор польского происхождения.

См. также 
 Дворжецкая